Георгий Артёмович Алавидзе — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году. Член ВКП(б).

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — на ответственной работе в сельском хозяйстве Закавказской СФСР и Грузинской ССР, старший агроном лимонно-мандаринового треста, заместитель наркома земледелия Грузинской ССР, министр сельского хозяйства Грузинской ССР, министр технических культур Грузинской ССР, директор Научно-исследовательского института почвоведения, агрохимии и мелиорации Минсельхоза Грузинской ССР

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва. Член ЦК КП Грузии в 1949—1955 годах.

Ссылки 
 Алавидзе, Георгий Артемович. Культура цитрусовых в совхозах Грузии и пути её развития [Текст] : Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата с.-х. наук / М-во сел. хозяйства Груз. ССР. Груз. ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т. — Тбилиси : Изд-во Груз. с.-х. ин-та, 1961. — 35 с.; 21 см.
 ОЗП
 ОЛ
 ОТКЗ 
 Алавидзе
 ЦК КП Грузии

Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Члены ЦК КП Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва